Вассерамт () — округ у Швейцарії в кантоні Золотурн.
Адміністративний центр — Крігштеттен.

Громади

Примітки 

Округи кантону Золотурн